Příjmení Spurný, Spurná má více nositelů:

 Anežka Hodinová-Spurná (1895–1963) – česká levicová politička a komunistická funkcionářka
 František Spurný (1927–2004) – český historik, archivář a publicista
 Jan Spurný (1822–1899) – český nakladatel a knihtiskař
 Jaroslav Spurný (* 1955) – český novinář
 Ludvík Spurný (1899–1974) – český řeholní kněz
 Matěj Spurný (* 1979) – český historik
 Marie Spurná (1949–2015) – česká herečka
 Marie Spurná (1862) (1862–1911) – česká herečka
 Miroslav Spurný (* 1921) –  český architekt
 Pavel Spurný (* 1958) – český astronom
 Svatopluk Spurný (1944–2019) – český lustrátor a autor publikací o vojenské historii
 Tomáš Spurný (* 1965) – český muzikolog a folklorista
 Vojtěch Spurný (* 1964) – český hudebník

Česká příjmení